Longares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Longares (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Longares (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar